Der Wettbewerb im Superleichtgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2012 wurde am 28. Juli im Exhibition Centre London ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 48 kg. Olympiasieger wurde die Brasilianerin Sarah Menezes vor Alina Alexandra Dumitru aus Rumänien. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Charline Van Snick aus Belgien und die Ungarin Éva Csernoviczki.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Superleichtgewicht Frauen

Superleichtgewicht Frauen